

Cinema 
 Intolerance – film del 1916 diretto da David Wark Griffith
 Intolerance – film collettivo del 1996

Musica 
 Intolerance – album di Grant Hart del 1989
 Intolerance – album dei Tik and Tok del 1984
 Intolerance – brano dei Tool dall'album Undertow del 1993
 Intolerance – album dei Twenty Four Hours del 1994